

La terza stagione della serie televisiva In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte è stata trasmessa in anteprima in Germania da Das Erste tra il 23 febbraio 2017 e il 25 gennaio 2018.

Collegamenti esterni